Улица Печа́тника Григо́рьева — улица в центре Санкт-Петербурга. Проходит от Остропольского переулка до улицы Тюшина.

История 
С 1821 по 1835 год — Глухой переулок.

C 1828 года — Сайкин переулок. Назван в честь домовладельца.

В «Описании Санкт-Петербурга…» Ивана Пушкарёва (1839 год) расположение Сайкина переулка описывается так: «От Лиговского канала, у Разъезжего моста, до Боровой улицы».

На двух городских планах второй половины XIX века в названии переулка встречаются опечатки. Так, на плане 1860 года обозначен Савкин переулок, а на плане 1884 года — Самкин.

Современное название дано 17 января 1920 года в честь Н. С. Григорьева, участника штурма Зимнего дворца и Гражданской войны, убитого в боях с войсками Юденича и похороненного на Марсовом поле.

Объекты 
 дом 6 — бизнес-центр «Круг»
 дом 17 — школа № 293
 дом 18 — фабрика «Большевичка»
 дом 19 — бизнес-центр «Stels»

См. также 
Улица граничит или пересекает следующие переулок и улицы:
 Остропольский переулок
 Воронежскую улицу
 улицу Тюшина

Примечания

Литература

Ссылки